Niepubliczne Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu – niepubliczna placówka edukacyjna istniejąca do 2015 roku w Toruniu.

Lokalizacja 
Siedziba Kolegium znajdowała się w prawobrzeżnej części miasta, w dzielnicy Bydgoskie Przedmieście, przy ul. Moniuszki 11/13, w sąsiedztwie Urzędu Wojewódzkiego.

Charakterystyka 
Kolegium powołano do życia pod koniec latach 90. XX wieku, a jego założycielem było Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. Kształcono na nim, w systemie dziennym lub zaocznym trwającym trzy lata, przyszłych nauczycieli języków obcych w dwóch specjalnościach: język angielski i język niemiecki. Opiekę dydaktyczno-naukową nad Kolegium sprawował Uniwersytet Gdański. Dyplom jego ukończenia uprawniał do nauczania języka angielskiego lub niemieckiego w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Przypisy 

Uczelnie w Toruniu